Дмитренко Олег Володимирович — український футболіст.
 Дмитренко Олег Миколайович — український політик.